Студи́йский уста́в — набор правил и указаний, определявший порядок служб и регламентировавший использование основных богослужебных книг в византийской литургической традиции IX—XIV веков. Своим происхождением устав обязан преподобному Феодору Студиту (ум. 826), настоятелю Студийского монастыря.

История 
После смерти преподобного Феодора его устав был кратко записан неизвестным лицом, в промежуток между половиною IX и половиною X века. В устав Афанасия Афонского (ум. 980 г.) студийская запись вошла в переработанном и дополненном виде.

В половине XI века появляется полная запись Студийского устава, известная под именем устава патриарха Алексия; но он был написан не для Студийского, а для Успенского монастыря, основанного этим патриархом близ Константинополя. Устав патриарха Алексия не дошёл до нас в подлиннике, но сохранился в нескольких позднейших славянских списках. Древнейшие из них — синодальный список XII века, типографской библиотеки — того же времени, и Санкт-Петербургской духовной академии — XIII века. Для своего устава Алексий пользовался, кроме Студийских записей, правилами древних устроителей монашеской жизни, обычаями церкви, порядками службы и быта других монастырей, в особенности Студийского. С устава патриарха Алексия были сделаны списки для других монастырей, так или иначе примененные к местным условиям. Из Константинополя Студийский устав был принесён св. Афанасием Афонским (X в.) на св. гору Афон. В Южной Италии — в итало-греческих областях действие его продолжалось до вытеснения оттуда греческого обряда и замены его латинским (за исключением монастыря Гроттаферрата).

В Русской Церкви Студийский устав был введён преподобным Феодосием Печерским около 1070 года в Киево-Печерской лавре, откуда он распространился и в другие монастыри, с некоторыми изменениями, идущими, вероятно, от самого преподобного Феодосия.

Студийский устав сохранялся в Русской Церкви до конца XIV века, когда начинает вытесняться Иерусалимским, но по местам оставался в силе гораздо дольше, как показывают списки его, относящиеся к концу XIV и XV веку. В некоторых русских монастырях он действовал до XVIII века. По свидетельству патриарха Нектария, на Синае он употреблялся в XVII веке.

В Украинской грекокатолической церкви Студийский устав был возрождён в конце XIX века. По данным на 2015 год студиты-грекокатолики насчитывают 92 монаха и 8 монастырей на Украине, в Италии и Канаде.

Особенности Студийского устава 
Разные варианты Студийского устава отличаются от Иерусалимского, и от более древних египетских уставов, менее строгими правилами богослужебной и бытовой монашеской жизни. Монахам дозволялось самовольно избирать себе игумена, изгонять его из монастыря и самим уходить в мір с оставлением монашеских обетов, ослаблялись посты и т. п.

Служба по Студийскому уставу короче и не так торжественна (как по Иерусалимскому). В ней меньше кафизм, нет часов в праздники, на воскресной утрени отсутствуют Непорочны. Нет малой вечерни, всенощного бдения и великого славословия, минимум Марковых глав. Проскомидия совершалась диаконом; в седмичные дни Великого поста Литургия Преждеосвященных Даров совершалась ежедневно. Преобладала студийская гимнография.

Некоторые редакции Студийского устава 
 «Начертание устройства Студийского монастыря» (Ипотипосис),
 «Устав святого и блаженного отца нашего Афанасия» (Диатипосис),
 Синайский канонарь (Святогробско-Студийский),
 Ктиторские Студийские Типиконы,
 Преп. Феодосия Печерского, озаглавленный: «Уставьник расматряяй о брашьне же и о питии мнихом и вьсяцемъ ином чиноу и о пребываниях и в церкви и вьсьде (везде), уставлен убо не по писанию в манастыри студиистемь преподобнымь отцемь нашим исповедьникъмь Феодоръмь, бывъшимь в нём игуменом, предан же писанием от Альксия святого и вселеныя патриарха в поставленемь им манастыри в имя Божественыя Матере»,
 Типикон Криптоферратского или Кроммаферратского монастыря,
 Типикон Николо-Касулянского монастыря, основанного на восточной оконечности Калабрии,
 «Типикон Иоанна Постника»,
 Евергетидский Типикон, то есть монастыря Богородицы Евергетиды (Благодетельницы) в предместье Константинополя.

Примечания

Литература 
 Одинцов Н. Ф. Порядок общественного и частного богослужения в древней России до XVI века : Церк.-ист. исслед. Н. Одинцова. — Санкт-Петербург: И. Л. Тузов, 1881. — [4], 300 с.
 Дмитриевский А. А. Богослужение в Русской Церкви за первые пять веков // Православный собеседник. 1882. Ч. 1. — С. 138—166; С. 252—296; Ч. 2. — С. 346—373; Ч. 3. — С. 149—167; С. 372—394; 1883. Ч. 2. — С. 345—374; Ч. 3. — С. 198—229; С. 470—485.
 Мансветов И. Студийский монастырь и его церковно-служебные порядки // Прибавления к Творениям св. Отцов. 3. — № 34. — 1884. — 77 с.
 
 
 Пентковский А. М. Студийско-Алексеевский Устав в богослужебной традиции Древней Руси // Рукописные собрания церковного происхождения в библиотеках и музеях России / Сборник докладов конференции (Москва, 17-21 ноября 1998 г.). — М., 1999. — С. 112—120.
 Заболотная Н. В. О соотношении певческих книг эпохи Студийского устава: Триоди, Постные Стихирари и богослужебные певческие сборники // Ежегодная богословская конференция Православного Свято-Тихоновского Богословского Института: Материалы 2000 г. / Гл. ред. В. Н. Воробьев, прот. — М. : Изд-во ПСТБИ, 2000. — 548 с. — С. 514
 Пентковский А. М. «Студийский устав и уставы студийской традиции» // Журнал московской патриархии. 2001. — № 5. — С. 69-80.
 Пентковский А. М. Типикон патриарха Алексия Студита в Византии и на Руси: к изучению дисциплины. — М. : Издательство Московской патриархии, 2001. — 429 с.
 Щепёткин А. В., диакон Какой была утренняя молитва в Древней Руси: чин утрени по Студийскому Часослову XIV в. // Теология в научно-образовательном пространстве: религия, культура, просвещение. Сборник статей региональной конференции (Екатеринбург, 24-25 октября 2019 г.). — Екатеринбург: Миссионерский институт, 2019. — 368 с. — С. 331—346.
 

Церковные уставы
Монашество в Византии
Студийский монастырь